Желя́зков (Желя́зкова) (, ) — болгарская фамилия, производная от личного имени Желязко. Известные носители:

Желязков 
 Желязков, Алекси — болгарский футболист.
 Желязков, Анатолий — болгарский самбист.
 Желязков, Андрей (род. 1952) — болгарский футболист.
 Желязков, Георгий — болгарский иконописец.
 Желязков, Димитр — болгарский кинооператор.
 Желязков, Добри (1800—1865) — болгарский предприниматель.
 Желязков, Желязко (род. 1957) — болгарский футболист.
 Желязков, Здравко (род. 1953) — болгарский поп-исполнитель.
 Желязков, Любен (род. 1912) — болгарский актёр.
 Желязков, Николай (род. 1970) — болгарский волейболист.
 Желязков, Николай (род. 1971) — болгарский футболист.
 Желязков, Павел (1881—1906) — болгарский революционер.
 Желязков, Пламен (род. 1972) — болгарский тяжёлоатлет.
 Желязков, Янко (1870—?) — болгарский революционер.

Желязкова 
 Желязкова, Антонина — болгарский этнограф.
 Желязкова, Бинка (1923—2011) — болгарский кинорежиссёр.
 Желязкова, Жасмина — болгарский историк, автор книг о Движении Сопротивления.
 Желязкова, Кунка (род. 1948) — болгарский народная певица.
 Желязкова, Нина — болгарский химик, лауреат награды группы «Синий обелиск».

См. также 
 Желязково — село в гмине Неханово Гнезненского повята Польши.